Broby kan henvise til flere steder:

 Broby (Östra Göinge kommun) – en by i Skåne
 Brobyværk (Sønder Broby) – en by i Faaborg-Midtfyn Kommune
 Nørre Broby – en by i Faaborg-Midtfyn Kommune
 Vester Broby – en landsby i Sorø Kommune

Se også
 Broby Kommune – tidligere kommune omfattende bl.a. Nørre Broby og Brobyværk
 Pontoppidan – slægtsnavn latiniseret fra Broby